Blekning avhandlas i nedanstående artiklar:

 Blekmedel
 Blekning av pappersmassa
 Tandblekning
 Ängsblekning
 Hårblekning, se Blond